YMCK steht für:

 eine japanische Chiptune-Band; siehe YMCK (Band)
 eine alternative Schreibweise für das CMYK-Farbmodell

 
YMCK